Бустильо-де-Чавес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 21,90 км². Население — 89 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Bustillo en el Canal Pueblos

Муниципалитеты Вальядолида